Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1986 – 65. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 6 a 11 maja 1986 r. w Karl-Marx-Stadt (była NRD). Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1986 w sporcie
1986 w Niemczech